Хирома́нт (от  «рука» +  «гадание; пророчество»):

 Хиромант — человек, который занимается гаданием по линиям руки (хиромантия).
 «Хиромант» — российский телесериал 2005 года.

Примечания